A Níkmepa (Ni-iq-me-pa, Niqmepa vagy Niqmi-epuḫ, ugariti írásban Nqmpʾ) a kora ókori Szíria sémi nyelvű területein gyakori név volt. Legismertebbek közülük az ugariti királyok. Uralkodók ezen a néven:

 I. Níkmepa; Jamhad királya
 I. Níkmepa; Ugarit királya
 II. Níkmepa; Mukis királya (a sorszámozás folytonos a jamhadi királyokkal)
 II. Níkmepa; Ugarit királya
 III. Níkmepa; Ugarit királya
 IV. Níkmepa; Ugarit királya
 V. Níkmepa; Ugarit királya
 VI. Níkmepa; Ugarit királya